Daniel Ferrón (n. 1980) – calciatore andorrano
 Jaime José Lloreda Ferrón (n. 1980) – cestista panamense 
 Jordi Ferrón (n. 1978) – ex calciatore spagnolo
 Julio Ferrón (n. 1988) – calciatore uruguaiano 
 Pablo Agustín González Ferrón (n. 1995) – calciatore uruguaiano

Pagine correlate 
Ferron